Stan Alaska obejmuje około 2670 nazwanych wysp. Część z nich skupiona jest w południowo-wschodniej części stanu - blisko 1000, oraz w archipelagu Aleuty.

Mniejsze wyspy Alaski o powierzchni powyżej 100 km²:
 Zatoka Alaska
 Wyspa Czirikowa
 Archipelag Aleksandra: Yakobi, Heceta, Sukkwan, Suemez, Long, Baker
 Gravina Islands: Annette, Gravina, Duke
 Archipelag Kodiak: Sitkalidak, Raspberry, Tugidak, Sitkinak, Shuyak, Uganik
 Zatoka Księcia Williama: Knight, Hawkins, Esther
 Wyspy Szumagina: Nagai, Dolgoi
 Aleuty: 
 Wyspy Lisie: Akun, Sanak, Sedanka
 Wyspy Czterech Gór: Yunaska, Chuginadak
 Wyspy Andrejanowa: Kanaga, Seguam, Great Sitkin, Kagalaska
 Wyspy Szczurze: Amczitka, Kiska, Wyspa Siedmiosopoczna
 Wyspy Bliskie: Atattu
 Morze Beringa: 
 Wyspa Świętego Mateusza
 Wyspy Pribyłowa: Wyspa Świętego Pawła (Morze Beringa)
 Zatoka Bristolska: Hagemeister
 Zatoka Nortona: Stuart

 
Listy wysp